Szekeres Ferenc (1896–1960) orgonaművész, zeneiskola-igazgató MÉL
 Szekeres Ferenc (1927–2009) karnagy
 Szekeres Ferenc (1952) grafikus
 Szekeres Ferenc (1947) atléta, maratoni futó, edző
 Szekeres Ferenc (asztaliteniszező)